

Geografia
 Trieste – capoluogo del Friuli-Venezia Giulia
 Territorio Libero di Trieste – stato neutrale esistito tra il 1947 ed il 1954 che consisteva della città di Trieste e di una stretta fascia di territorio, nella parte settentrionale dell'Istria
 Trieste – quartiere di Roma
 Trieste – località di Bolzano Vicentino in provincia di Vicenza
 Rione Trieste – frazione di Somma Vesuviana nella città metropolitana di Napoli
 Villaggio Trieste – località del quartiere Marconi - San Girolamo - Fesca di Bari, nella città metropolitana di Bari

Architettura
 Villa Trieste – Villa veneta ristrutturata da Giuseppe Jappelli su commissione della famiglia Trieste.
 Giardino Trieste – Villa veneta ristrutturata da Giuseppe Jappelli su commissione della famiglia Treves-Trieste.
 Palazzo Trieste – palazzo neoclassico costruito della famiglia Trieste a Padova.

Musica 
 Trieste – singolo di Lucio Corsi del 2020
 Trieste - singolo di Sergio Endrigo del 1981

Navi
  – incrociatore pesante classe Trento varato nel 1926
  – batiscafo varato nel 1953
  – portaelicotteri d'assalto anfibio (LHD) impostata nel 2018

Onomastica
 Trieste – nome proprio di persona italiano maschile e femminile
 Trieste – famiglia aristocratica patavina

Persone
 Claudia Trieste – modella italiana
 Leopoldo Trieste – attore italiano
 Gabriel Cervo Trieste – filantropo e mecenate italiano

Sport
 Hockey Club Trieste – squadra di hockey su prato italiana
Pallamano Trieste – squadra di pallamano italiana
Pallacanestro Trieste – squadra di pallacanestro italiana
Pallanuoto Trieste – squadra di pallanuoto italiana
Cus Trieste – squadra di pallavolo italiana

Altro
 Divisione Trieste – divisione italiana che partecipò alla seconda guerra mondiale nel teatro del Nord Africa